Deposición puede referirse a:
 una exposición;
 una ponencia;
 una declaración jurada oral;
 una degradación o privación de un cargo;
 los excrementos.

En ciencia 
 la deposición,  en el cual un gas se transforma en un sólido, también conocido como sublimación inversa, sublimación regresiva o desublimación.
 la deposición, proceso por el que una especie química en disolución se deposita sobre una superficie.
 la deposición de capa fina, cualquier técnica en la que se deposita una fina capa de material sobre un sustrato o sobre capas previamente depositadas.
 la deposición o sedimentación de materiales (sedimentos) que se añaden sobre el suelo terrestre o marino.
 la deposición, un proceso en el que las partículas de aerosol se depositan sobre las superficies.
 La deposición en semiconductores, un ejemplo de deposición química de vapor.

En religión 
Distintas escenas evangélicas que dan lugar a temas artísticos, denominados en italiano Deposizione:
 la Deposición de la cruz o Descendimiento de Jesús;
 el traslado o Deposición del cuerpo de Cristo desde la cruz al sepulcro;
 la Deposición del cuerpo de Cristo en el sepulcro o Santo Entierro.